Ле-Боск (Арьеж) — коммуна во Франции, департамент Арьеж.
 Ле-Боск (Эро) — коммуна во Франции, департамент Эро.